Д-1 может означать:
 Моторизованный броневой вагон, модель Д-1 — советский моторизованный броневой вагон, модель Д-1.
 152-мм гаубица образца 1943 года (Д-1) — 152-мм гаубица образца 1943 года.
 Д-1 «Декабрист» — подводная лодка типа «Декабрист», построенная в 1928 году.
 Д-1 «Волна» — первый советский комплекс баллистических ракет Р-11ФМ для подводных лодок
 Завод Д-1 — советский завод по диффузионному обогащению урана.